Гуде́ріан () — німецьке прізвище.

Відомі носії 

 Гайнц Вільгельм Гудеріан (1888—1954) — німецький воєначальник і військовий теоретик, генерал-полковник вермахту. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.
 Гайнц-Гюнтер Гудеріан (1914—2004) — німецький офіцер, оберст-лейтенант (підполковник) вермахту, генерал-майор і інспектор бронетанкових військ бундесверу. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста. Старший син генерал-полковника Гудеріана.